|-
| 17201 Matjazhumar ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17202 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17203 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17204 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17205 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17206 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17207 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17208 Pokrovska ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17209 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17210 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17211 Brianfisher ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17212 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17213 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17214 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17215 Slivan ||  || 6 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17216 Scottstuart ||  || 7 ianuarie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17217 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17218 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17219 - || 2000 CV || 1 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 17220 Johnpenna ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17221 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17222 Perlmutter ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17223 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17224 Randoross ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17225 Alanschorn ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17226 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17227 - ||  || 11 februarie 2000 ||  || 
|-
| 17228 - ||  || 8 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17229 - ||  || 13 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 17230 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17231 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17232 - ||  || 27 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17233 Stanshapiro ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17234 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17235 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17236 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17237 - ||  || 7 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 17238 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17239 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17240 Gletorrence ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17241 Wooden ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17242 Leslieyoung ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17243 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17244 - ||  || 28 martie 2000 ||  || 
|-
| 17245 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17246 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17247 Vanverst ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17248 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17249 Eliotyoung ||  || 2 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17250 Genelucas ||  || 11 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 17251 Vondracek ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17252 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17253 Vonsecker ||  || 12 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17254 - ||  || 12 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17255 - ||  || 11 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17256 - ||  || 30 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17257 Strazzulla ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17258 Whalen ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17259 - ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17260 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17261 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17262 Winokur ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17263 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17264 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17265 Debennett ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17266 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17267 - ||  || 28 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17268 - ||  || 29 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17269 Dicksmith ||  || 3 iunie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 17270 - ||  || 4 iunie 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 17271 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17272 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17273 Karnik ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17274 - ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17275 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17276 - ||  || 4 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 17277 Jarrydlevine ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17278 Viggh ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17279 Jeniferevans ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17280 Shelly ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17281 Mattblythe ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17282 - ||  || 3 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17283 Ustinov ||  || 24 iunie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 17284 - ||  || 26 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17285 Bezout || 2000 NU || 3 iulie 2000 ||  || 
|-
| 17286 Bisei ||  || 8 iulie 2000 ||  || 
|-
| 17287 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 17288 - ||  || 10 iulie 2000 || Valinhos || 
|-
| 17289 - || 2037 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17290 - || 2060 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17291 - || 2547 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17292 - || 2656 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17293 - || 2743 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17294 - || 2787 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17295 - || 2827 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17296 - || 3541 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17297 - || 3560 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17298 - || 4031 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17299 - || 4168 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17300 - || 4321 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-